Верховный совет СССР VIII созыва был избран 14 июня 1970, заседал с 1970 по 1974; Состав: 1517 депутатов — 750 членов Совета Союза, 767 членов Совета Национальностей.



А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ы 
 Ыиге, Калью Херманович

Э

Ю

Я

Ссылки 
 Список в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Списки депутатов Верховного Совета СССР